А́рендс () — немецкая и нидерландская фамилия. Известные носители:

 Арендс, Альфред Карлович — переводчик с персидского языка.
 Арендс, Андрей Фёдорович (1855—1924) — российский композитор, дирижёр, скрипач, педагог.
 Арендс, Анжела (Ahrendts, Angela; род. 1960) — американская бизнес-леди.
 Арендс, Бруно (1878—1948) — немецкий архитектор, практиковавший в Берлине.
 Арендс, Георг (Arends, Georg; (1863—1952) — немецкий селекционер декоративных садовых растений.
 Арендс, Карл (Arendts, Carl; (1815—1881) — немецкий географ.
 Арендс, Леопольд Александр Фридрих (1817—1882) — филолог, изобретатель распространенной в XIX веке системы стенографии.
 Арендс, Сандер (Arends, Sander; род. 1991) — нидерландский теннисист.

См. также 
 Арендт
 Арендтс
 Аренд
 Арент

Примечания